Noto hace referencia a varios artículos:

Deidades
 Noto, dios del viento del sur en la mitología griega;

Lugares
 Noto (Sicilia), municipio italiano de la isla de Sicilia;
 Península de Noto, en la prefectura japonesa de Ishikawa;
 Provincia de Noto, antigua provincia de Japón;

Personas
 Alva Noto, pseudónimo del artista del sonido Carsten Nicolai.
 Mamiko Noto, una prolífica seiyū (actriz de voz) japonesa;

Además
 Noto o notum, área anatómica de los invertebrados;
 Noto (tipografía), un tipo de letra;